W Polsce
 Miłocice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oławskim, w gminie Jelcz-Laskowice 
 Miłocice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Przeworno 
 Miłocice – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Słomniki 
 Miłocice – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Miastko
 Miłocice – gromada w powiecie miasteckim
 Miłocice – gromada w powiecie oleśnickim

Linki zewnętrzne 
 
Zobacz też: Miłocice Małe